Oost, ancienne commune et seigneurie du Limbourg néerlandais, aujourd'hui partie du village d'Oost-Maarland
 Oost, hameau de la commune de Texel, aux Pays-Bas